Абдибек (перс.:عبدی‌بیگ) — мусульманское мужское имя.
 Абдибек Ширази — персидский историк 16 века.

Топонимика 
 Абдибек — аул в бахше Сомай Барадост шахрестана Урмия остана Западный Азербайджан.

Ссылки 
 Мусульманские имена